Kyll este un afluent de pe versantul stâng a lui Mosel, el are o lungime de 142 km, fiind cel mai lung râu din Eifel. Kyll curge de-a lungul graniței cu Belgia ca să intre apoi pe teritoriul districtelor Euskirchen, Vulkaneifel, Bitburg-Prüm și Trier-Saarburg. Râul ia naștere prin confluența a trei pâraie în Zitterwald (Losheimergraben) la granița dintre Belgia cu districtul Euskirchen. Cursul lui superior face graniță naturală între Zitterwald și Schnee-Eifel care este situat la sud. La vest de Kronenburg (Dahlem (Nordeifel)) râul alimentează Lacul Kronenburg. De la orașul Stadtkyll care-i poartă numele, schimbă, spre sud, direcția inițială fiind spre vest. La Gerolstein străbate o parte din Vulkaneifel (Eifelul de Sud), cursul său inferior va străbate regiunile Waldeifel (Eifelul Păduros) și la Trier (Trier-Ehrang/Quint) se varsă în Mosel.

Afluenți

Legături externe
  der Kyll
Pegel Kordel

Râuri din Germania